Saint Mary’s University ist der Name folgender Universitäten:

 Saint Mary’s University (Bayombong) in Bayombong, Nueva Vizcaya, Philippinen
 Saint Mary’s University Halifax in Halifax, Nova Scotia, Kanada
 Saint Mary’s University of Minnesota in Winona, Minnesota, Vereinigte Staaten